Miguel Montes puede referirse a:

 Miguel Ángel Montes, militar argentino;
 Miguel Ángel Montes Busto (1940-2019), exfutbolista y exentrenador de fútbol español;
 Miguel Ángel Montes Moreno (1980-), exfutbolista salvadoreño;
 Miguel Montes Torrecilla, exfutbolista español.
 Miguel Montes García, político mexicano.